Mis, een rooms-katholieke kerkdienst. Ook wel eucharistieviering of Heilige mis.
 Mis (muziek), composities voor de vaste onderdelen bij een katholieke mis.
 Mis (Stravinsky), muziekcompositie uit de jaren 1940
 Mis (Vasks), muziekcompositie uit 2000
mis, een taalcode voor ongecodeerde talen volgens ISO 639-2 en ISO 639-3
Miś, de titel van een Poolse film uit 1980 geregisseerd door Stanisław Bareja

afkorting MIS
Managementinformatiesysteem
Madison International Speedway
Michigan International Speedway
Multisystem inflammatory syndrome
MIS-C
Multisystem inflammatory syndrome in children